Antonín Presl – calciatore ceco
 Jan Svatopluk Presl – botanico ceco
 Karel Presl – botanico e museologo ceco